Naselje u Srbiji:
 Barajevo, gradsko naselje u sastavu općine Barajevo, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Barajevo (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda